Дејвид Тенант (; рођен 18. априла 1971. у Батгејту) шкотски је глумац познат по улози Десетог Доктора у ТВ серији Доктор Ху, Алека Хардија у ТВ серији Бродчерч и Бартија Чучња Млађег у филму Хари Потер и ватрени пехар. Дејвид Тенант је имао и успешну каријеру на позорници и у анимацији, укључујући његово извођење Хамлета у истоименој продукцији Шекспирове драме из 2008. године и улогу Баје Патка у римејку цртаћа "DuckTales" из 2019. године.

Младост

Филмографија 

|-
| 1996. || Џуд ||-{Jude}- || пијани студент||
|-
| 1998. || Л.А. без водича ||-{L.A. Without a Map}- || Ричард||
|-
| 1999. || Последњи септембар||-{The Last September}- || капетан Џералд Колтерст||
|-
| 2000. || Узет у разматрање ||-{Being Considered}- || Лари||
|-
| 2003. || Чаробна младост ||-{Bright Young Things}- || Џинџер Литлџон||
|-
| 2005. || Хари Потер и ватрени пехар ||-{Harry Potter and the Goblet of Fire}- || Барти Чучањ Млађи||
|-
| 2006. || Слободни Џими ||-{Free Jimmy}- || Хејмиш||глас
|-
| 2009. || Славна '39 ||-{Glorious 39}- || Хектор||
|-
| 2009. || Школа за младе даме 2 ||-{St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold}- || Сер Пирс Помфри||
|-
| 2010. || Како да дресирате свог змаја ||-{How to Train Your Dragon}- || Спајтлоут||глас
|-
| 2011. || Лажна млада ||-{The Decoy Bride}- || Џејмс Арбер||
|-
| 2011. || Ноћ страве ||-{Fright Night}- || Питер Винсент||
|-
| 2011. || Пирати: Банда неприлагођених ||-{The Pirates! In an Adventure with Scientists}- || Чарлс Дарвин||глас
|-
| 2012. || Божићна представа 2 ||-{Nativity 2: Danger in the Manger}- || Доналд Питерсон/Родерик Питерсон||
|-
| 2014. || Поштар Пет: Филм ||-{Postman Pat: The Movie}- || Вилф||глас
|-
| 2014. || Шта смо радили током празника ||-{What We Did on Our Holiday}- || Даг||
|-
| 2015. || Црвене и сиве || -{Reds and Grays}- || Роби || глас
|-
| 2015. || 96 начина да кажем Волим те || -{96 Ways To Say I Love You}- || Марк || кратки филм
|-
| 2016. || Ватрогасац Сем: Опасност ванземаљци || -{Fireman Sam: Alien Alert}- || Бак Даглас || глас
|-
| 2017. || Фердинанд || -{Ferdinand}- || Ангус Ноуси || глас
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|1994.||Преузимање луднице||-{Takin' Over the Asylum }-||Кембел Бејн||6 епизода
|-
|1998.||Пачја патрола||-{Duck Patrol}-||Сајмон "Дарвин" Браун||7 епизода
|-
|2003.|| Тери Макинтајер||-{Terri McIntyre}-||Грејг Милер||6 епизода
|-
|2004.|| Знао је да је у праву||-{He Knew He Was Right}-||гдин Гибсон||мини-серија
|-
|2004.|| Блекпул||-{Blackpool}-||Питер Карлајл||6 епизода
|-
|2005.|| Казанова||-{Casanova}-||Ђакомо Казанова||мини-серија
|-
|2005–10; 2013; 2022 || Доктор Ху||-{Doctor Who}-||Доктор||50 епизода
|-
|2010.|| Самохрани отац ||-{Single Father }-||Дејв Тилер||мини-серија
|-
|2011–12|| Две хиљаде дванаеста||-{Twenty Twelve}-||наратор||13 епизода
|-
|2012.|| Том и чаробно дрво||-{Tree Fu Tom}-||Твигс||27 епизода
|-
|2013.|| Варшавски шпијуни||-{Spies of Warsaw}-||Жан-Франсоа Мерсје||2 мини-серија
|-
|2013–|| Бродчерч||-{Broadchurch}-||Алек Харди||16 епизода
|-
|2014.|| Грејспоинт||-{Gracepoint}-||Емет Карвер||10 епизодаамерички римејк ТВ серије Бродчерч|-
|2014–.|| В1А||-{W1A}-||Наратор||8 епизоданаставак ТВ серије Две хиљаде дванаеста|-
|2015.|| Џесика Џоунс||-{Jessica Jones}-||Килгрејв||13 епизода
|-
|2017-.|| DuckTales || -{DuckTales}- ||Баја Патак|| глас
|-
|2019.|| gen:LOCK || -{gen:LOCK}- || Доктор Велер || глас
|-
|2019.||  Добра предсказања || -{Good Omens}-'' || Краули || 
|-
|}

Извори

Спољашње везе 
 

 

Рођени 1971.
Шкотски глумци
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Шкотски гласовни глумци